21-й конгресс Германского шахматного союза проходил в 1921 году в Гамбурге.

В турнире участвовали только немецкие мастера.

Сначала лидерство захватил В. Шлаге, но он проиграл три последние партии и откатился на 3-е место. В итоге победил Э. Пост, 2-е место занял Ф. Земиш (для него это был один из первых серьезных успехов).

В побочном турнире победили О. Вегемунд и В. Гильзе.

Турнирная таблица

Ссылки 
 Партии турнира на сайте 365Chess

Шахматные турниры в Германии
Спортивные соревнования в Гамбурге
1921 год в шахматах